Kursdorf (Eisenberg), een plaats in de Duitse gemeente Eisenberg
Kursdorf (Schkeuditz), een plaats in de Duitse gemeente Schkeuditz